Daphne bzw. Daphné (griechisch  „Lorbeer“), älter auch Dafne, neugriechische Umschrift Dafni steht für:

 Daphne (Vorname) (auch Daphné), weiblicher Vorname
 Daphne (Mythologie), eine Nymphe der griechischen Mythologie
 Daphne, Pflanzengattung, siehe Seidelbast
 Daphne (Sammlungsdatenbank), Museumsverwaltungssoftware
 DAPHNE, Emulator für Laserdisc-Spiele
 Daphné-Klasse, französische U-Boote
 Daphne (Schiff), ein Kreuzfahrtschiff
 KFNB – Hebe I, Proserpina und Daphne I, eine Dampflokomotive

Daphne oder Dafne ist der Name folgender

geografischer Objekte:
 Daphne (Alabama), eine Stadt im US-Bundesstaat Alabama
 die Daphne-Inseln im Galápagos-Archipel: Daphne mayor und Daphne minor
 Daphne (Antiochia), Vorort von Antiochia am Orontes

astronomischer Objekte:
 (41) Daphne, Asteroid
 (2645) Daphne Plane, Asteroid des inneren Hauptgürtels

Opern
 La Dafne (Peri) (1598), die erste Oper der Musikgeschichte von Jacopo Peri
 La Dafne (Gagliano) (1608), Oper von Marco da Gagliano
 Dafne (Schütz) (1627), die erste deutsche Oper von Heinrich Schütz
 Daphne (Händel) (1706), Oper von Georg Friedrich Händel
 Daphne (Caldara) (1719), Oper von Antonio Caldara
 Daphne (Strauss) (1938), Oper von Richard Strauss

Dafni steht für:
 Dafni (Rebsorte), eine Weißweinsorte in Griechenland

Orte in Griechenland:
 Dafni (Agrafa) in der Gemeinde Agrafa in Evrytania, Mittelgriechenland
 Dafni (Athos) im Gebiet des Bergs Athos  
 Dafni (Attika) in der Gemeinde Dafni-Ymittos, Attika
 Dafni (Chaidari), ein Stadtteil von Chaidari, Attika
 Dafni (Ikaria) im Gemeindebezirk Evdilos auf der Insel und Gemeinde Ikaria, Nördliche Ägäis
 Dafni (Ilida) in der Gemeinde Ilida in Elis, Westgriechenland
 Dafni (Korfu) in der Gemeinde Korfu auf Korfu, Ionische Inseln
 Dafni (Kyllini) in der Gemeinde Kyllini in Elis, Westgriechenland
 Dafni (Lamia) in der Gemeinde Lamia in Fthiotida, Mittelgriechenland
 Dafni (Limnos) im Gemeindebezirk Atsiki der Gemeinde Limnos, Nördliche Ägäis
 Dafni (Nafpaktia) in der Gemeinde Nafpaktia in Ätolien-Akarnanien, Westgriechenland
 Dafni (Nemea) in der Gemeinde Nemea in Korinthia, Peloponnes
 Dafni (Paos) in der Gemeinde Paos in Achaia, Westgriechenland
 Dafni (Skydra) in der Gemeinde Skydra in Zentralmakedonien
 Dafni (Sparta) in der Gemeinde Sparta in Lakonien, Peloponnes
 Dafni (Voio) in der Gemeinde Voio in Westmakedonien
 Dafni (Tanagra) in der Gemeinde Tanagra in Böotien, Mittelgriechenland
 Dafni (Tripoli) in der Gemeinde Tripoli in Arkadien, Peloponnes
 Dafni (Visaltia) in der Gemeinde Visaltia in Zentralmakedonien

Familienname
 Reuven Dafni (1913–2005), israelischer Diplomat 

Siehe auch:
 Kloster Daphni bei Athen